Пермская катастрофа:
 Пермская катастрофа (массовое пермское вымирание) — одно из пяти массовых вымираний биологических видов.
 «Пермская катастрофа» — политическое противостояние внутри руководства Советской России во время Гражданской войны, в 1918—1919 годы, связанное с изменами ряда бывших офицеров царской армии и последовавшим за этим отступлением 3-й армии РККА из Перми.